Анастасія Павлюченкова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Єлену Янкович з рахунком 2–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Х Дулко
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К Первак
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Г Арн
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2/WC
| RD3-team04={{Nowrap| А Павлюченкова}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Х Дулко
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2/WC
| RD4-team02=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Monterrey Open, одиночний розряд
2011